Пењон де лос Бањос има више значења:

 Пењон де лос Бањос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењон де лос Бањос (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику